Molther ist der Familienname von

 Philipp Heinrich Molther (1714–1780), deutscher Piestist